Stahlfelge steht für:
 Autofelge aus Stahl
 Fahrradfelge aus Stahl